Bilan saison par saison du CSP Limoges (de 1971 à 2004) puis du Limoges CSP Élite (de 2004 à 2007), puis du Limoges CSP (à partir de 2007).

Notes et références

Liens 
 Beaublanc.com

Limoges CSP Élite